El término Tesla puede referirse a:

 Nikola Tesla (1856-1943), inventor serbio-Croata; 
 Tesla, unidad para la medición del campo electromagnético; 
 Tesla (Technika Slaboproudá), una antigua compañía checa de productos electrónicos; 
 Tesla (2003), fabricante de coches y camiones eléctricos estadounidense; 
 Tesla (NVIDIA), un procesador de uso general basado en la tecnología de los procesadores gráficos (GPU); 
 Sierra de la Tesla en Burgos, España;
 Tesla, un cráter lunar;
 (2244) Tesla, un asteroide;
 Tesla (1981-actualidad), banda de hard rock estadounidense; o
 Tesla, personaje de manga.
 Tesla, significa, de Dios proviene mi sabiduría)